Кондзонот има више значења:

 Кондзонот (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кондзонот (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику